Macquet ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste Macquet (* 1983), französischer Ruderer
 Jean-Christophe Macquet (* 1954), französischer Schriftsteller
 Laurent Macquet (* 1979), französischer Fußballspieler
 Michel Macquet (1932–2002), französischer Speerwerfer